Родниковое — название населенных пунктов в России:
 
 Родниковое — село в Михайловском районе Приморского края.
 Родниковое — село в Балаклавском районе Севастополя.
Родниковое — с 1944 по 1958 г. название села Дуба-Юрт Шалинского района Чечни.

Другое 
 «Родниковое» — солнечная электростанция в Крыму.

См. также 
 Родниковское